Den här artikeln innehåller opinionsmätningar inför riksdagsvalet i Sverige 2018.

Medelvärde 
Valresultatet september 2014 och opinionsundersökningar (enbart riksdagspartier) från oktober 2014 av Demoskop, Sifo, Novus, Ipsos, Inizio, Yougov och Sentio kan sammanfattas med månadsvisa medelvärden enligt följande:

Mätmetoder 
Följande mätmetoder används:

Opinionsundersökningar

Demoskop 
”Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval idag?”

Källa: Demoskop. Kolumnen ”Blockskillnad med fyraprocentsspärren” är emellertid beräknad utifrån övriga kolumner.

Sifo 
”Vilket parti skulle du rösta på i riksdagsvalet om det vore val i dag?”

Källa: Sifo, Aftonbladet. Kolumnen ”Blockskillnad med fyraprocentsspärren” är emellertid beräknad utifrån övriga kolumner.

Novus 
”Hur skulle du rösta om det vore val till riksdagen idag?”

Källa: Novus. Kolumnen ”Blockskillnad med fyraprocentsspärren” är emellertid beräknad utifrån övriga kolumner.

Ipsos 
”Om det var val till riksdagen idag, vilket parti skulle du då rösta på” och om personen inte svarar ”Men vilket parti lutar det mest mot för dig?”. 

Källa: Ipsos. Kolumnen ”Blockskillnad med fyraprocentsspärren” är emellertid beräknad utifrån övriga kolumner.

Skop 

Källa: Skop. Kolumnen ”Blockskillnad med fyraprocentsspärren” är emellertid beräknad utifrån övriga kolumner.

SCB 
”Vilket parti skulle du rösta på om det vore riksdagsval någon av de närmaste dagarna?”

Källa: SCB. Kolumnen ”Blockskillnad med fyraprocentsspärren” är emellertid beräknad utifrån övriga kolumner.

Inizio 
”Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval idag?” Om respondenten inte uppger parti får de följdfrågan: ”Vilket parti lutar det mot?” och de som inte svarar på denna heller får följdfrågan ”Vilket parti tycker du är minst dåligt?”.

Källa: Inizio. Kolumnen ”Blockskillnad med fyraprocentsspärren” är emellertid beräknad utifrån övriga kolumner.

Yougov  
”Hur skulle du rösta om det vore riksdagsval i dag?”

Källa: Yougov. Kolumnen ”Blockskillnad med fyraprocentsspärren” är emellertid beräknad utifrån övriga kolumner.

Sentio 

Källa: Novus. Kolumnen ”Blockskillnad med fyraprocentsspärren” är emellertid beräknad utifrån övriga kolumner.

SVT:s vallokalundersökning 
Undersökningen är baserad på intervjuer med  personer.

Se även 
 Resultat i val till Sveriges riksdag
 Opinionsundersökningar inför riksdagsvalet i Sverige 2022

Referenser

Externa länkar 														

Riksdagsvalet i Sverige 2018
Opinionsundersökningar